Dalichow steht für

 einen Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg, siehe Dalichow (Niedergörsdorf)

Dalichow ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Dalichow (* 1953), deutsche Filmwissenschaftlerin.
 Irene Dalichow (* 1953), deutsche Autorin und Journalist

Siehe auch

 Dalików